Konstellation steht für:

 Konstellation, scheinbare Stellung heller Himmelskörper zueinander, von der Erde aus betrachtet
 Anordnung von Satelliten, die einem gemeinsamen Ziel dienen, siehe Satellitenkonstellation
 räumliche Anordnung der bei einem Codierverfahren benutzten Menge von Symbolen, siehe Konstellationsdiagramm

 Beziehungsgeflecht von Figuren eines Textes, siehe Figurenkonstellation

Siehe auch:
 Konstellationen, Gemäldeserie von Joan Miró
 Constellation – Konfiguration (Begriffsklärungen)